Skrót może odnosić się do:
 pKw – logarytm dziesiętny iloczynu jonowego,
 PKW – Państwowa Komisja Wyborcza,
 PKW – Polskie Kadry Wojskowe,
 PKW – Polski Kontyngent Wojskowy,
 PKW – Południowy Koncern Węglowy.